Людвиг Эрик Хокансон (; род. , Стокгольм, Швеция) — шведский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Бильбао».

Карьера 
Людвиг Хокансон начал играть в баскетбол в Швеции, но в возрасте 15 лет переехал в Испанию и начал играть в системе «Барселоны». Проведя один сезон в составе второй команды «Барселоны», в сезоне 2014/2015 Людвиг дебютировал за главную команду, проведя в общей сложности 14 игр в чемпионате Испании и Евролиге.

Перед началом сезона 2015/2016 Хокансон был отдан в аренду в латвийский ВЭФ, за который в среднем набирал 10,1 очка, 5,4 подбора и 1,8 передачи за 22 минуты.

В январе 2016 года Хокансон, на правах аренды, стал игроком «Севильи». В 17 матчах чемпионата Испании его средние показатели составили 10,9 очка, 2,4 подбора, 3,2 передачи и 1,2 перехвата.

В августе 2016 года Хокансон был отдан в аренду в «Фуэнлабраду».

В июле 2017 года Хокансон и «Барселона» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Свою карьеру Людвиг продолжил в «Эстудиантесе».

В сентябре 2019 года Хокансон перешёл в «Зелёна-Гуру».

Сборная Швеции 
Летом 2013 года Хокансон выступал в составе сборной Швеции на Чемпионате Европы в Словении.

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Швеции
Игроки БК «Барселона Б»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки БК «Зелёна-Гура»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки сборной Швеции по баскетболу